Разгром:
 «Разгром» — роман советского писателя А. А. Фадеева.
 «Разгром» — фильм по роману А. А. Фадеева режиссёра Николая Береснёва (1931).
 «Разгром» — спектакль по роману Фадеева, поставленный Марком Захаровым в 1969 году в Московском театре имени Владимира Маяковского.
 «Разгром» — стихотворение Эдуарда Успенского.
 «Разгром» — советский короткометражный рисованный мультфильм по одноимённому стихотворению Эдуарда Успенского.
 «Разгром» — роман французского писателя Эмиля Золя, опубликованный в 1892 году.

См. также 
 Разгром печенегов
 Разгром Сент-Клера
 Разгром немецких войск под Москвой
 Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом